Wood Simps – cortometraggio del 1921 diretto da William Watson
Wood Simps – cortometraggio del 1925 prodotto dalla Weiss Brothers Artclass Pictures